Steve Watson peut faire référence à :

 Steve Watson (1974-), footballeur anglais ;
 Steve Watson (1957-), joueur de football américain.